Indian Summer ():

Литература 
 — японская манга авторства Такэхито Мидзуки

Музыка

Группы 
 — постхардкор-группа, игравшая в стиле эмокор в 1993—1994 году.
 — прогрессив-рок группа, игравшая  в 1969—1971 годах.

Альбомы 
  — третий альбом группы Go West.
 Indian Summer — второй альбом группы Panama Limited Jug Band
 Indian Summer — четвёртый альбом группы Plazma.
 Indian Summer — тринадцатый альбом группы Poco.
  — первый концертный альбом Эла Стюарта.
  — посмертный альбом Мика Ронсона.

Песни 
 — песня группы Manic Street Preachers.
 — песня группы Stereophonics.
 Indian Summer — песня группы The Doors.

См. также 
 Бабье лето (значения)